Гелориды  — семейство паразитических наездников надсемейства Proctotrupoidea подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые.

Описание 
Мелкие наездники (длина 4—7 мм) чёрного цвета. Крылья с редуцированным жилкованием и треугольной медиальной ячейкой (1mcu). Усики 16-члениковые. Коготки гребенчатые. Брюшко со стебельком. У рода Helorus жилка 1Rs+M развита, жилка 1-Rs отсутствует, есть вытянутый первый метасомальный сегмент, тергиты 2—4 слиты в синтергит.

Биология 
Паразиты личинок сетчатокрылых насекомых (Neuroptera: Chrysopidae: Chrysopa).

Распространение 
Почти космополитное. 4 вида в Европе, 2 — в Неарктике, 2 — в Африке, 1 — в Неотропике, 3 — в Юго-восточной Азии и Австралии.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны из следующих эпох и стран: олигоцен Германии, эоцен Канады (Британская Колумбия), меловой период Китая, Монголии и России, юрский период Китая и Казахстана.
Древнейшая находка семейства происходит из средней юры Китая. Также представители Heloridae были найдены в раннемеловых отложениях КНДР.

Классификация 
Мировая современная фауна включает 1 род и 13 видов, в Палеарктике — 1 род и около 6 видов. Фауна России включает 1 род и 3 вида наездников этого семейства.

Кроме 1 современного рода известно несколько ископаемых таксонов.
 Helorinae
 Helorus Latreille, 1802 (в Европе 4 вида)
 †Mesohelorinae Rasnitsyn, 1990
 †Archaeohelorus (Archaeohelorus hoi)
 †Mesohelorus Martynov, 1925
 †Protohelorinae Rasnitsyn, 1980 (=†Mesohelorinae Rasnitsyn, 1990)
 †Bellohelorus Li et al., 2017
 †Conohelorus Rasnitsyn, 1990
 †Gurvanhelorus Rasnitsyn, 1986
 †Laiyanghelorus Zhang, 1992
 †Liaoropronia Zhang and Zhang, 2001
 †Novhelorus Li et al., 2017
 †Obconohelorus Rasnitsyn, 1990
 †Protocyrtus Rohdendorf, 1938
 †Protohelorus Kozlov, 1968
 †Sinohelorus Shi et al., 2013
 †Sinuijuhelorus Jon et al., 2019
 †Spherogaster Zhang and Zhang, 2001

Обычные виды 
 Helorus anomalipennis (Panzer, 1798) — Палеарктика, Северная Америка
 Helorus ruficornis Förster, 1856 — Палеарктика, Северная Америка, Африка
 Helorus striolatus Cameron, 1906 — Палеарктика

Примечания

Литература 
 Achterberg, C. van. 2006. European species of the genus Helorus Latreille (Hymenoptera: Heloridae), with description of a new species from Sulawesi (Indonesia). Zool. Med. Leiden 80 (1): 1-12. 
 Askew, R.R. 1971. Parasitic insects: xvii+316pp. American Elsevier Publishing Co., Inc., New York.
 Gauld I. and Bolton B., 1988. The hymenoptera. British Museum, 332 pp.
 Kusigemati, K. 1987: The Heloridae (Hymenoptera, Proctotrupoidea) of Japan. Kontyû, 55(3): 477—485.
 New, T.R. 1975: An Australian species of Helorus Latreille (Hymenoptera: Heloridae). Journal of the Australian Entomological Society, 14: 15-17.
 Townes, H.K., 1977. A revision of the Heloridae (Hymenoptera).— Contr. Am. ent. Inst. 15(2): 1-12, figs 1-7.
 Zhang Hai-chun; Zhang Jun-feng. 2001: Proctotrupoid wasps (Insecta, Hymenoptera) from the Yixian Formation of western Liaoning Province. Acta Micropalaeontologica Sinica, 18(1): 11-28.

Ссылки 
 BioLib
 Fauna Europaea 

Proctotrupoidea
Семейства насекомых